Vrigny puede referirse a: 

 Vrigny, comuna de Loiret.
 Vrigny, comuna de Marne.
 Vrigny, comuna de Orne.